Фрёлих () — немецкая фамилия.

 Фрёлих, Абраам Эмануэль (1796—1865) — швейцарский поэт;
 Фрёлих, Альбрехт (1916—2001) — английский математик;
 Фрёлих, Герберт (1905—1991) — английский физик;
 Фрёлих, Ева Маргарета (1650—1692) — шведская писательница и мистик;
 Фрёлих, Йозеф Алоис фон (1766—1841) — немецкий ботаник;
 Фрёлих, Карл (1875–1953) — немецкий кинорежиссёр; 
 Фрёлих, Линда (род. 1979) — немецкая баскетболистка;
 Фрелих, Олег Николаевич (1887—1953) — российский и советский актёр театра и кино, режиссёр;
 Фрелих, Оскар (1843—1909) — немецкий электротехник, специалист в области телеграфии и электрохимии;
 Фрёлих, Пауль (1884—1953) — немецкий журналист, политик;
 Фрёлих, Сергей Бернгардович (1904—1982) — деятель антисоветской эмиграции первой волны, Русского освободительного движения, мемуарист;
 Фрёлих, Сильвия (род. 1959) — немецкая (ГДР) спортсменка-гребчиха, победительница Олимпиады-80 и мировых чемпионатов;
 Фрёлих, Шарлотта (1698—1770) — шведская поэтесса и историк.